Der Kanton Saillagouse war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Prades, im Département Pyrénées-Orientales und in der Region Languedoc-Roussillon. Sein Hauptort war Saillagouse. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 1994 bis 2015 Georges Armengol.

Der Kanton war 491,36 km² groß und hatte 10.770 Einwohner (Stand 1. Januar 2012). Er umgab die spanische Enklave Llívia.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 21 Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung 

Saillagouse
Aufgelöst 2015